

Effect 
Impact (effect) - (overdrachtelijk) de invloed of het effect van een actie
Impact (mechanica), een hoge kracht of mechanische schok binnen een korte tijdsperiode

 Impactfactor, maat die weergeeft hoe vaak een wetenschappelijk tijdschrift geciteerd wordt

Naam
Impact (band) - een Nederlandse heavy-metalband
Impact (lettertype) - een lettertype
Impact (radio) - een lokale radio in Oost-Vlaanderen (België)
Impact (Texas) - een plaats in de VS

Films en series 

 Impact (1949) van Arthur Lubin met Brian Donlevy en Ella Raines

Impact (1963) van Peter Maxwell met Conrad Phillips
Impact (2002), tv-film van John Strickland met Hugh Bonneville en Betsy Brantley
Impact (2004), documentaire van Max Bervy
Impact (miniserie) - een tweedelige miniserie/televisiefilm uit 2008
Impact!, televisieprogramma over worstelen